

The Prisoner
The Prisoner (George Baker), lied van George Baker Selection
The Prisoner (televisieserie), Britse televisieserie uit 1967
The Prisoner (miniserie), miniserie uit 2009
The Prisoner (1923), film van Jack Conway
The Prisoner (1955), film van Peter Glenville
The Prisoner (Herbie Hancock), een album van Herbie Hancock
The Prisoner (Iron Maiden), een nummer van Iron Maiden

Prisoner
Prisoner (2007), een film uit 2007
Prisoner (televisieserie), een Australische televisieserie die liep van 1979 tot en met 1986
Prisoner (Cher), een album van Cher
Prisoner (The Jezabels), een album van The Jezabels
Prisoner (Jeffree Star), een lied van Jeffree Star
Prisoner (Miley Cyrus), een nummer van Miley Cyrus en Dua Lipa

Prisoners
Prisoners (Stargate SG-1), een aflevering van Stargate SG-1
Prisoners (1981), een Amerikaans/Nieuw-Zeelandse film uit 1981
Prisoners (2013), een Amerikaanse film uit 2013